NPRL3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 63 605.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки